Les Nuits blanches () est un film soviétique réalisé par Ivan Pyriev, sorti en 1959.

Synopsis

Fiche technique 
  
 Photographie : Valentin Pavlov
 Décors : Stalen Volkov
 Montage : M. Renkova

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1959
Film dramatique soviétique